Пыхтино — топоним:
 Пыхтино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы;
 Пыхтино — строящаяся станция Солнцевской линии Московского метрополитена.

См. также